El AMRP, Adaptive MPR o MRP Adaptativo, es un sistema de planificación y administración, creado por Benjamín Martí Esbrí y desarrollado por primera vez en su libro  Industria 4.0: Modelo de transformación digital para Pymes industriales​. Se plantea como un sistema integral para la mejora de la gestión de la empresa manufacturera, especialmente orientado a empresas pequeñas y medianas (PYME).

En las pequeñas y medianas empresas industriales, la gestión de la producción suele ser más compleja debido a su enfoque en la fabricación de series cortas y personalizadas, lo que implica una distribución de planta caótica y un proceso productivo discreto y discontinuo. Además, estas empresas suelen tener operarios y máquinas multifunción, lo que dificulta el control en planta.

Por otro lado, los sistemas convencionales de planificación y administración de la producción, como el MRP o el DDMRP, suelen ser demasiado complejos para implantar en las Pymes, lo que hace que sus costos sean elevados y no estén al alcance de estas empresas. Además, su implementación requiere de muchas adaptaciones y ajustes, lo que resulta aún más complejo para las Pymes.

Es aquí donde surge el MRP adaptativo (AMRP), un nuevo sistema de organización industrial que se enfoca en resolver la problemática concreta que tienen las Pymes. El AMRP es capaz de optimizar las operaciones limitadoras que son cuello de botella, lanzar automáticamente órdenes de producción y de compra, tener en cuenta la variabilidad del tiempo de aprovisionamiento y utilizar el control visual (JIT/KANBAN) para ordenar las prioridades de cada suministro y operación.

Además, el AMRP funciona en base a plantillas tanto de estructuras de material como de procesos, lo que permite una creación rápida y flexible de nuevos productos, y prioriza la flexibilidad frente a la planificación, lo que lo hace ideal para las Pymes que necesitan adaptarse a los cambios del mercado de manera rápida y eficiente.

Historia 
El desarrollo de los sistemas MRP se originó durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, donde se emplearon programas especializados para controlar la logística de las unidades en batalla. Después de la guerra, estos sistemas comenzaron a ser utilizados en el sector productivo, permitiendo a las empresas controlar diversas actividades, desde el inventario hasta la administración de nóminas.

Con la evolución de las computadoras, estos sistemas se hicieron más populares, ya que pudieron manejar grandes cantidades de datos y procesar transacciones de manera más eficiente. En las décadas de los años 60 y 70, los sistemas MRP evolucionaron para ayudar a las empresas a reducir los niveles de inventario y, por lo tanto, reducir los gastos. 

El objetivo principal de los sistemas MRP es controlar el proceso de producción en empresas de fabricación, que se caracteriza por ser un proceso complejo con múltiples etapas intermedias. Estos sistemas constan de varias etapas, incluyendo la gestión de inventarios, la capacidad, la mano de obra, los costos de producción, los plazos de fabricación y las cargas de trabajo en las distintas secciones.

Además de los beneficios en términos de reducción de costos y mejoras en la eficiencia de producción, los sistemas MRP también han permitido a las empresas tener una mayor capacidad de respuesta ante los cambios en la demanda y la planificación de la producción.

Los los sistemas MRP han evolucionado para incluir características como la capacidad de integración con otros sistemas empresariales, como sistemas de gestión de la cadena de suministro (SCM) y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). Esto permite a las empresas tener una visión más completa y precisa de sus operaciones empresariales en su conjunto.

El MRP no es un método sofisticado, sino que, por el contrario, es una técnica sencilla, que procede de la práctica y que, gracias al ordenador, funciona y deja obsoletas las técnicas clásicas en lo referente al tratamiento de artículos de demanda dependiente. Su aparición en los programas académicos es muy reciente. Su gran popularidad creciente no es debida solo a sus éxitos obtenidos, sino también a la labor publicitaria realizada por la A.P.I.C.S. (American Production and Inventory Society), que ha dedicado un considerable esfuerzo para su expansión y conocimiento, encabezado por profesionales como J. Orlicky, O. Wight, G. Plossl y W. Goddard.

En la actualidad, con la llegada de la Industria 4.0, el MRP ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas tecnologías y necesidades del mercado. Es en este contexto donde surge el Adaptive MRP (AMRP), una evolución del MRP que permite una planificación dinámica y en tiempo real, teniendo en cuenta las variaciones en la demanda, la oferta y los recursos disponibles, más enfocado a la empresas pequeñas y medianas.

El AMRP fue creado por Benjamin Marti, un experto en la transformación digital de empresas industriales, y plasmado en su libro "Industria 4.0: Modelo de transformación digital para Pymes industriales". El AMRP se basa en algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que le permiten adaptarse de forma rápida y eficiente a los cambios del entorno.

El AMRP no solo permite una planificación más eficiente, sino que también ayuda a las empresas a reducir costos, minimizar los tiempos de espera y mejorar la calidad de los productos. Además, gracias a su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado, el AMRP se convierte en una herramienta clave para que las PYMES puedan competir en un entorno cada vez más exigente y cambiante.

Características 
Las principales características del Adaptive MRP (AMRP) son las siguientes:

 Optimización de las operaciones limitadoras que son cuello de botella (TOC): el AMRP calcula automáticamente el tamaño del lote para los reaprovisionamientos, teniendo en cuenta únicamente los setups de los cuellos de botella, que son detectados automáticamente. Con ello, se aumenta la capacidad del limitador y, por lo tanto, la capacidad global de la fábrica.
 Lanzamiento automático de órdenes de producción y de compra: el AMRP lanza automáticamente órdenes de producción y de compra, basándose en las necesidades del programa de producción (MRP) por explosión de las listas de materiales y el estado de inventarios.
 Consideración de la variabilidad del tiempo de aprovisionamiento: el AMRP tiene en cuenta la variabilidad del tiempo de aprovisionamiento, tanto de operaciones internas como de suministros externos, para el cálculo del punto de reaprovisionamiento y lo recalcula de manera automática (EOQ + EPQ).
 Uso del Control visual (JIT / KANBAN): el AMRP utiliza el Control visual (Just in Time / KANBAN) para ordenar las prioridades de cada suministro y cada operación, en una paleta de cinco colores en los terminales de línea. De esta manera, cuando cambia una prioridad de producto terminado, se desencadena la re priorización de todos los componentes de manera visual.
 Funcionamiento basado en plantillas: el AMRP funciona en base a plantillas, tanto de estructuras de material (componentes) como de procesos (rutas productivas) para que la creación de nuevos productos sea rápida y flexible.
 Priorización de la flexibilidad frente a la planificación: el AMRP prioriza la flexibilidad frente a la planificación, lo que permite adaptarse a los cambios constantes en la planificación que suelen ocurrir en las Pymes.

En resumen, el Adaptive MRP (AMRP) se desarrolla a partir de los sistemas EOQ + EPQ + MRP + TOC + JIT para que el software de gestión de producción pilote las necesidades de manera óptima, automática y sobre todo flexible, para adaptarse a las necesidades específicas de las Pymes. Estas características hacen que el AMRP sea un sistema más sencillo y accesible para las Pymes, a diferencia de los sistemas convencionales que son demasiado complejos y costosos para su implementación en este tipo de empresas.

Actualidad y futuro inmediato 
En la actualidad, el sistema AMRP continúa evolucionando y adaptándose a los cambios en la industria y en las necesidades de las empresas. Se espera que en el futuro se siga avanzando en la integración de nuevas tecnologías y en la mejora de la capacidad predictiva del sistema.

Uno de los posibles desarrollos futuros es la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y machine learning para mejorar la capacidad de análisis y predicción del sistema. También se espera que se siga mejorando la integración con otros sistemas de gestión empresarial, como el ERP y el CRM, para lograr una mayor eficiencia y efectividad en la gestión de la producción y en la relación con los clientes.

Además, el AMRP se encuentra relacionado con otras tendencias y tecnologías en la gestión de la producción, como la Industria 4.0, que busca la automatización y digitalización de los procesos productivos, y la cadena de suministro inteligente.

En definitiva, el sistema AMRP continúa evolucionando y adaptándose a los cambios en la industria y en las necesidades de las empresas, siendo una herramienta clave para la gestión de la producción y la mejora de la eficiencia y efectividad empresarial.

Sistemas de gestión empresarial
__FORZAR_TDC__

